Dalilah – variante del nome proprio di persona Dalila
 Dalilah – ballerina spagnola di danza del ventre 
 Cratere Dalilah – cratere sulla superficie di Encelado

Pagine correlate 

Dalila (disambigua)
Delilah